Руслан Эльдарович Курбанов (; ) — азербайджанский футболист, полузащитник.

Биография 
Руслан Курбанов начал заниматься футболом в возрасте 7 лет в школьной команде города Ставрополя, где его заметили селекционеры местного ФК «Динамо» и пригласили в детскую команду 1991 годов рождения. Первым тренером юного футболиста был Олег Геннадьевич Ещенко. Провёл в клубе 5 лет. В 2003 году перешёл в клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону. Начав выступление с детской команды, затем перешёл в дубль, а в 2008 году в основной состав клуба. Первым тренером в составе ростовчан был Бареев Алексей Михайлович.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в составе клуба «Ростов» из Ростова-на-Дону. В 2009 году на правах аренды переходит на полсезона в клуб второй лиги «Таганрог», в составе которого провёл два месяца. Далее вернулся в Ростов-на-Дону и разорвал контракт. Полтора года не выступал.

В 2010 году по совету Расима Абушева переехал в Азербайджан, где заключил пятилетний контракт с клубом «Нефтчи» Баку. В июле 2011 года на правах аренды перешёл в клуб «Сумгаит». Во время летнего трансферного сезона 2013 года продлил контракт с сумгаитцами ещё на один год.

В мае 2022 года покинул мозырскую «Славию».

Карьера в сборной 
Дебют в составе олимпийской сборной Азербайджана состоялся 4 сентября 2010 года в отборочном матче Чемпионата Европы среди футболистов до 21 года против сборной Албании, в Баку, на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершившимся победой хозяев, со счётом 3:2.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана (1): 2010/11

Примечания

Источники 
 Состав ФК Сумгаит на официальном сайте клуба
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Ника» Красный Сулин
Игроки ФК «Таганрог»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Сабаил»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»